Spojení písmen D a Z může mít různé významy:

DZ 
 DZ – kód ISO 3166-2 pro Alžírsko
 Datová základna neboli databáze
 DZ – datová zpráva
 zkratka pro depo Zličín

Dz 
 Dz a dz – písmena

dz 
 dzongkha – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.dz 
 .dz – internetová doména nejvyššího řádu pro Alžírsko